Hans Laubscher ist der Name folgender Personen:

* Hans Heinrich Laubscher (1605–1684), Schweizer Maler und Zeichner